Escarigo peut désigner :
au Portugal :
Escarigo, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Escarigo, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.